Танасис Адетокунбо (; род. 18 июля 1992 года в Афинах, Греция) — греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения, играет на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Милуоки Бакс». Танасис был выбран на драфте НБА 2014 года командой «Нью-Йорк Никс» под общим 51-м номером.

Профессиональная карьера

Греция 
Начал выступать во взрослой команде «Филатлитикос», представляющий вторую лигу чемпионата Греции с сезона 2012/13. В своём первом профессиональном сезоне за «Филатлитикос» он набирал в среднем 12,2 очка, делал 4,9 подбора, 1 ассист, 1,1 перехват и 1 блок-шот в среднем за игру.

Изначально Танасис выходил на драфт НБА 2013 года вместе со своим братом Яннисом, однако в последний момент он снял свою кандидатуру с драфта.

Делавэр Эйти Севенерс 
1 ноября 2013 года Адетокунбо был выбран клубом «Делавэр Эйти Севенерс» под 9-м номером на драфте Д-Лиги 2013 года. 23 ноября он дебютировал в Д-Лиге, набрав 14 очков в проигранном матче против «Кантон Чардж». Он был выбран на конкурс по броскам сверху на звёздном уик-энде Д-Лиги. Также по итогам сезона он попал в 3-ю сборную лучших оборонительных игроков Д-Лиги.

Нью-Йорк и Уэстчестер Никс 
26 июня 2014 года Адетокунбо был выбран на драфте НБА 2014 года командой «Нью-Йорк Никс» под общим 51-м номером. Позже он присоединился к «Никс» для участия в Летней лиге НБА 2014, где он в среднем набирал 3 очка и делал 1,8 подборов в среднем за пять матчей. 3 ноября 2014 года он подписал контракт с «Уэстчестер Никс». 22 апреля 2015 года он попал во 2-ю сборную лучших оборонительных игроков Д-Лиги.

В 2015 году Адетокунбо снова попал в состав «Никс» и сыграл в Летней лиге НБА, где он набирал 6,4 очков, 1,8 подборов и 1,2 блока в среднем за пять игр. 7 августа 2015 года он подписал контракт с «Нью-Йорк Никс». Однако он был отчислен из клуба НБА ещё до начала сезона. Позже он вернулся в «Уэстчестер Никс». 29 января 2016 года он подписал 10-дневный контракт с «Нью-Йорк Никс». В тот же вечер он дебютировал в НБА, набрав 2 очка в победном матче против «Финикс Санз». 8 февраля «Никс» решили не продлевать с ним контракт, через день он вернулся в «Уэстчестер Никс».

Снова в Греции 
11 июля 2017 года Танасис Адетокунбо подписал двухлетний контракт с греческим клубом «Панатинаикос».

Милуоки Бакс (2019—настоящее время) 
16 июля 2019 года Адетокунбо подписал контракт с «Милуоки Бакс», воссоединившись со своим братом Яннисом и став второй парой братьев в составе «Бакс» близнецов Брука и Робина Лопесов. Он впервые вышел на площадку в заключительные минуты игры против «Орландо Мэджик» 1 ноября 2019 года. 

20 июля 2021 года Адетокунбо выиграл с «Милуоки Бакс» Финал НБА 2021 года. Адетокунбо пропустил 5 и 6 игры финала из-за попадания в протокол НБА по COVID-19.

10 апреля 2022 года Адетокунбо набрал максимальные за карьеру 27 очков в матче против «Кливленд Кавальерс».

Личная жизнь 
Танасис родился в Афинах, Греция в семье нигерийцев. Несмотря на происхождение, у игрока нет нигерийского гражданства. Официально получил гражданство Греции 9 мая 2013 года.

У Танасиса есть младший брат Яннис, который играет в НБА за «Милуоки Бакс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Танасис Адетокунбо на сайте nbadleague.com
 Танасис Адетокунбо на сайте draftexpress.com

Баскетболисты Греции
Игроки сборной Греции по баскетболу
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Висконсин Херд»